Albert von Monaco ist der Name folgender Fürsten:

 Albert I. (Monaco) (1848–1922), regierender Fürst von 1889 bis 1922
 Albert II. (Monaco) (* 1958), regierender Fürst seit 2005